Суходольский — фамилия.

Известные носители 

 Суходольские — дворянский род.

 Суходольский, Алексей Львович (1863—1935) — советский украинский актёр, режиссёр, драматург.
 Суходольский, Антоний (ум. 1799) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Суходольский, Борис Васильевич (середина XVIII века) — русский художник
 Суходольский, Валентин Владимирович (род. 1987), более известный как Грязный Луи — российский хип-хоп-исполнитель.
 Суходольский, Владимир Николаевич (1907—1966) — генерал-майор.
 Суходольский, Вячеслав Владимирович (1877—1947) — полковник Генштаба.
 Суходольский, Дмитрий Петрович (1812—1885) — русский генерал, член военного совета.
 Суходольский, Лев Степанович (1826—1882) — русский педагог и писатель.
 Суходольский, Михаил Игоревич (род. 1964) — генерал-полковник полиции Российской Федерации.
 Суходольский, Николай Николаевич (?—1920) — генерал-майор, участник Белого движения.
 Суходольский, Пётр Александрович (1835—1903) — русский художник.
 Суходольский, Райнольд (1804—1831) — польский поэт.
 Суходольский, Роман Маркович (1770—†; в монашестве Сильвестр) — священнослужитель, писатель и преподаватель.
 Суходольский, Сергей Петрович (1845 — после 1907) — русский государственный деятель, волынский и ковенский губернатор.
 Суходольский, Януарий (1797—1875) — польский художник.

См. также 
 Пересада-Суходольский, Михаил Степанович (1883—1938) — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.

Примечания